Rodeiro steht für eine Gemeinde in:

Spanien
 Rodeiro (Pontevedra), spanische Gemeinde in Galicien

Brasilien
 Rodeiro (Minas Gerais), brasilianische Gemeinde in Minas Gerais